Cette page contient les pages d'homonymie de DNB et DnB.

DNB est un sigle pouvant désigner :
 le Dictionary of National Biography, un ouvrage de référence sur les figures importantes de l'histoire du Royaume-Uni ;
 la Deutsche Nationalbibliothek (en français, la Bibliothèque nationale allemande) ;
 le Deutsches Nachrichtenbüro, une agence de presse de l'Allemagne nazie ;
 la DNB ASA, une banque norvégienne ;
 le diplôme national du brevet, un diplôme de l’enseignement secondaire français.
 De Nederlandsche Bank N.V. (la banque centrale des Pays-Bas)

DnB est un sigle pouvant désigner : 
 Drum and bass, un genre de musique électronique ;
 le « Draw no Bet », un pari sportif incluant un remboursement du pari en cas de match nul.